Са́утла () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла. Административный центр — Сантьяго-Саутла.

История
Город основан в 1895 году.

Муниципалитеты Пуэблы